Кутова́ ву́лиця — назва вулиць в різних населених пунктах України.

Кутова вулиця — вулиця в місті Дніпро.
 Кутова вулиця — вулиця в місті Донецьк.
 Кутова вулиця — вулиця в місті Камінь-Каширський.
 Кутова вулиця — вулиця в місті Керч.
 У місті Києві:
 Кутова вулиця — вулиця в Солом'янському районі (Жуляни);
 Кутова вулиця — вулиця в Шевченківському районі (сади на Нивках).
 Вулиця Кутова — вулиця в місті Львові.
 Кутова вулиця — вулиця в місті Одеса.
 Кутова вулиця — вулиця в місті Сімферополь.
 Кутова вулиця — вулиця в місті Снігурівка.
 Кутова вулиця — вулиця в місті Харкові.

 Кутова вулиця — зникла вулиця Києва, в місцевостях Святошин, Біличі.

Вулиці